Bleekemolen ist der Familienname folgender Personen:

 Jeroen Bleekemolen (* 1981), niederländischer Rennfahrer, Sohn von Michael Bleekemolen
 Michael Bleekemolen (* 1949), niederländischer Rennfahrer
 Sebastiaan Bleekemolen (* 1978), niederländischer Rennfahrer